Longvilliers kan syfta på:
 Longvilliers, Pas-de-Calais
 Longvilliers, Yvelines